Појам Зајасовник се може односити на:

 Зајасовник (Вранско), насељено место у општини Вранско, Република Словенија;
 Зајасовник (Камник), насељено место у општини Камник, Република Словенија;